Pojem struktura může značit:
 struktura v obecném významu jako způsob složení a vnitřního uspořádání nějakého objektu
 algebraická struktura jako pojem v matematice
 struktura (logika) jako základní pojem matematickologické sémantiky
 struktura (programování) jako druh heterogenního datového typu
 struktura (geologie) – uspořádání krystalů v hornině
 struktura (strukturní geologie) – celkové vztahy a prostorové uspořádání horninových jednotek
 chemická struktura – uspořádání atomů v molekule

Slovo struktura se také vyskytuje v názvech následujících článků:
 struktura trhu
 krystalová struktura
 sociální struktura
 řídicí struktura
 pásová struktura
 číselná struktura

Související články 
 hierarchie
 anarchie
 chaos

Externí odkazy